

Torneios

Peso pesado

Peso meio-médio

Peso leve

Peso pena

2012 nas artes marciais mistas